Visoko steht für

eine Ortschaft in Bosnien-Herzegowina, siehe Visoko
eine Ortschaft in Kroatien, siehe Visoko (Kroatien)
eine Ortschaft in Slowenien, siehe Visoko (Slowenien)